Knowledge Management System – system zarządzania wiedzą
 Kernel Mode-Setting – metoda określania rozdzielczości i głębi kolorów wyświetlacza przez jądro systemu operacyjnego